F50, F 50 oder F-50 steht für:

 Essstörungen (ICD-10-WHO-Code)
 HMS Kimberley (F50), britischer Zerstörer
 HMS Venus (F50) (ursprünglich R50), britischer Zerstörer der V-Klasse
 INS Tarkash (F50), indische Fregatte der Talwar-Klasse
 Ferrari F50, italienisches Fahrzeug
 Nissan Cima F50, japanisches Fahrzeug, siehe Nissan Cima #Nissan Cima F50 (2001–2010)
 Fokker 50, Flugzeugtyp des Flugzeugbauers Fokker
 Nikon F50, analoge Spiegelreflexkamera von Nikon

F.50 steht für:
 Farman F.50, französisches Flugzeug von Farman

F50